Benjamin Le Montagner (1988-), coureur cycliste français.
 Louis Le Montagner (1907-1983), homme politique français.
 Maxime Le Montagner (1991-), coureur cycliste français.

Voir aussi